

Bounty kan avse:

 Bounty (godis) – en chokladbitsmärke med kokos
 Bounty (musikgrupp) – tt danskt dansband och orkester som bildades 1991
 3264 Bounty – en asteroid i huvudbältet

Transport 
  – en 1700-talsfullriggare i Royal Navy, känd för Myteriet på Bounty

Musik 
 Bounty (iamamiwhoami) – audiovisuellt musikalbum av Svenska iamamiwhoami

Geografi 
 Bounty, Saskatchewan – en spökstad belägen i Saskatchewan, Kanada
 Bounty Bay – en havsvik vid Pitcairnöarna, namngiven efter skeppet
 Bountyöarna – en liten ögrupp bestående av 13 öar i södra Stilla havet som är en del av Nya Zeeland

Film och TV 
 Bounty (film, 1984) – film från 1984 regisserad av Roger Donaldson, originaltitel The Bounty
 Bounty – ett avsnitt av andra säsongen av Star Trek: Enterprise, se Lista över avsnitt av Star Trek: Enterprise
 Bounty – ett avsnitt av science fiction TV-serien Stargate SG-1, se Lista över avsnitt av Stargate SG-1
 Bounty – ett avsnitt av TV-serien The A-Team, se  Lista över The A-Team avsnitt
 Bounty – ett avsnitt av TV-serien Blake's 7
 The Bounty Hunter – en amerikansk romantisk action-komedi från 2010, regisserad av Andy Tennant

Se även 
 Myteriet på Bounty (olika betydelser)